El término Roberto Ortiz puede referirse:

 a Roberto Ortiz, un maquillista de cine;
 ea Roberto Marcelino Ortiz, un político y expresidente de Argentina.